

Anno 
 119 o 119 a.C.

Codici 
 119  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Abastuman in Georgia

Matematica 
 119 – numero